Tobiolo e l'angelo – dipinto di Savoldo, 1527 circa, olio su tela, Galleria Borghese, Roma
 Tobiolo e l'angelo – dipinto di Verrocchio, 1470-1475, tempera su tavola, National Gallery, Londra

Pagine correlate 
 Arcangelo Raffaele e Tobiolo